Kurfürstin Agnes ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Agnes von Oppeln (1360–1413), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Agnes von Hessen (1527–1555), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen

siehe auch:
 Agnes Hedwig von Anhalt (1573–1616), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen